Banov bezeichnet

 Banov (Teleorman), ein Dorf in Rumänien
 Bánov, mehrere Orte in Tschechien und der Slowakei